Der Ferrari F8 ist ein Mittelmotor-Sportwagen des italienischen Automobilherstellers Ferrari. Er stellt das Nachfolgemodell des zwischen 2015 und 2019 gebauten Ferrari 488 dar.

Geschichte 
Vorgestellt wurde der Sportwagen als Coupé „Tributo“ auf dem 89. Genfer Auto-Salon im März 2019. Die offene Variante „Spider“ präsentierte Ferrari im September 2019.

Technik 
Angetrieben werden F8 Tributo und F8 Spider vom aus dem Vorgängermodell bekannten 3,9-Liter-V8-Turbomotor. Wie im 488 Pista leistet dieser Antrieb 530 kW (720 PS). Auf 100 km/h soll das Fahrzeug in 2,9 Sekunden beschleunigen, die Höchstgeschwindigkeit gibt Ferrari mit 340 km/h an.

Zulassungszahlen 
Seit 2020 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 1.212 Ferrari F8 neu zugelassen worden. Mit 590 Einheiten war 2021 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

SP48 Unica 
Für einen langjährigen Kunden baute Ferrari das auf dem F8 basierende Einzelstück SP48 Unica mit geschlossenem Heck ohne Heckscheibe.

Weblinks 

 Herstellerseite

Einzelnachweise 

Coupé
Cabriolet
F008